Патрик Гампер (); () — австрийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура  «».

Карьера 
Патрик Гампер в 2016 - 2019 годах выступал за  континентальные велокоманды  Polartec-Kometa и Tirol-KTM. С 1 января 2020 года велогонщик присоединяется к команде мирового тура , контракт рассчитан на два года (2020 и 2021).
 Патрик Гампер: «Должен сказать, что переход в команду Мирового тура для меня самого стал фантастическим сюрпризом, а ещё больше захватывает, что я присоединюсь к команде моей мечты – Bora-hansgrohe. Конечно, я с огромным уважением отношусь к задаче, которая ждёт меня впереди.  Выступление на уровне Мирового тура – совсем другой опыт, но, думаю, переход на этот новый уровень должен пройти гладко, так как я буду работать в одной из лучших команд пелотона. С нетерпением жду знакомства с командой. Bora-hansgrohe – команда профессионалов высокого уровня, я буду там в очень хороших руках. Мне будет легче привыкнуть, учитывая, что в команде уже выступает несколько австрийских гонщиков. Я очень взволнован и с огромным нетерпением хочу встретить новый вызов. Уверен, что получу лучшую поддержку».

Достижения 

 2014
 1-й  Чемпион Австрии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2015
 1-й  Чемпион Австрии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 9-й Чемпионат Европы  — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2016
 1-й  Чемпион Австрии — Индивидуальная гонка 
 1-й — Этап 7 Тур Сербии
 7-й Чемпионат Австрии — Индивидуальная гонка
 2017
 2-й Чемпионат Австрии — Индивидуальная гонка 
 3-й Гран-при Райффайзен
 6-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка 
 6-й Чемпионат Австрии — Индивидуальная гонка
 2018
 2-й Чемпионат Австрии — Индивидуальная гонка 
 7-й Чемпионат Австрии — Индивидуальная гонка
 9-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка 
 2019
 1-й  Чемпион Австрии — Индивидуальная гонка 
 1-й Grand Prix Industrie del Marmo
 1-й — Этап 2 Tour du Frioul-Vénétie Julienne
 2-й Всемирные военные игры — Индивидуальная гонка
 2-й Чемпионат Австрии — Индивидуальная гонка
 2-й Трофей Пореча
 3-й Дуо Норман вместе с Маттиасом Брендле
 8-й Всемирные военные игры — Групповая гонка

Примечания

Ссылки 
  Гампер, Патрик на FirstCycling
 Гампер, Патрик Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Австрии